Il doppio del torneo di tennis Polska Energia Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Brian Dabul che hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Michał Przysiężny 6-4, 1-6, [10-5].

Teste di serie 

 Hugo Armando /  Brian Dabul (Campioni)
 Tomasz Bednarek /  Michał Przysiężny (finale)

 André Ghem /  Felipe Parada (quarti di finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Grzegorz Panfil (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Polska Energia Open 2007